Franciaország
Beaulieu, település Franciaországban, Ardèche megyében
Beaulieu, település Franciaországban, Cantal megyében
Beaulieu, település Franciaországban, Calvados megyében
Beaulieu, település Franciaországban, Côte-d’Or megyében
Beaulieu, település Franciaországban, Hérault megyében
Beaulieu, település Franciaországban, Haute-Loire megyében
Beaulieu, település Franciaországban, Indre megyében
Beaulieu, település Franciaországban, Isère megyében
Beaulieu, település Franciaországban, Nièvre megyében
Beaulieu, település Franciaországban, Orne megyében
Beaulieu, település Franciaországban, Puy-de-Dôme megyében
Beaulieu-sous-la-Roche, település Franciaországban, Vendée megyében
Beaulieu-sur-Layon, település Franciaországban, Maine-et-Loire megyében
Beaulieu-en-Argonne, település Franciaországban, Meuse megyében
Beaulieu-les-Fontaines, település Franciaországban, Oise megyében